Randy Cunningham: Nastoletni ninja (ang. Randy Cunningham: 9th Grade Ninja, 2012-2015) – amerykański serial animowany stworzony przez Jeda Elinoffa i Scotta Thomasa. Wyprodukowany przez Titmouse, Inc. i Boulder Media Limited.

Światowa premiera serialu miała miejsce 17 września 2012 roku na amerykańskim Disney XD. W Polsce premiera serialu odbyła się 25 lutego 2013 roku na kanale Disney XD.

Fabuła 
Serial opowiada o Randym Cunninghamie, który pewnego dnia dowiaduje się, że został wybrany na nowego obrońcę miasta. Jako nieustraszony ninja będzie chronił przed złem mieszkańców Norrisville. W każdej sytuacji może liczyć na wsparcie swojego najlepszego kumpla Howarda.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska
Dialogi: Marta Robaczewska
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil (odc. 46-48)
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 3-7, 13-21, 37-45)
Wystąpili:
 Paweł Krucz – Randy Cunningham
 Maciej Kowalik – Howard Weinerman
 Krzysztof Banaszyk – Hannibal McFist
 Tomasz Steciuk – Willem Viceroy III
 Grzegorz Kwiecień – Bashford „Bash” Johnson
 Julia Kołakowska-Bytner – Marci McFist
 Agnieszka Kunikowska – Marilyn Driscoll
 Piotr Warszawski – dyrektor Slimovitz
 Kamil Pruban
 Marta Dobecka – Debbie Kang
 Jan Staszczyk – Bucky
 Mateusz Michnikowski – Levander
oraz:
 Paweł Wiśniewski – Czarownik
 Cezary Nowak –
 PJ McCluckerbusters (odc. 47a),
 pan Bannister (odc. 48b)
 Joanna Pach-Żbikowska – Flecista
 Anna Ułas
 Łukasz Talik
 Katarzyna Łaska – Heidi Weinerman
 Artur Kaczmarski –
 Greg (odc. 35a, 38b, 42b, 49b),
 Gene Levine (odc. 47b)
 Jan Piotrowski – Brian
 Jacek Król – Mac Antfee
 Klaudiusz Kaufmann – Franz
 Krzysztof Szczerbiński – Ranginald Bajgiel
 Aleksandra Kowalicka –
 Theresa Fowler,
 Rachel (odc. 42b)
 Bartosz Martyna
 Michał Głowacki
 Maciej Więckowski – Plop Plop
 Piotr Bąk –
 Mort Weinerman,
 Komandor Charlie Kura (odc. 47a)
 Ewa Serwa – Ruth
 Michał Podsiadło –
 Doug (odc. 34b, 44a, 45b, 46a, 48b, 49a, 49b),
 Luigi (odc. 35b, 38b)
 Robert Tondera –
 Jason Meyers (odc. 34b),
 doktor Sam (odc. 37a)
 Marek Robaczewski – Krzepki Murowany (odc. 39b)
 Robert Jarociński – Rorg (odc. 41a)
 Janusz Wituch
i inni

Wykonanie piosenek:
 Juliusz Kamil (czołówka),
 Aleksandra Kowalicka
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Programy Disney XD